Капу Пискулуј има више значења:

 Капу Пискулуј (Меришани), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Капу Пискулуј (Годени), насеље у округу Арђеш у Румунији